André Bauer peut désigner :

 André Bauer (1866-1900), saint français franciscain, martyr en Chine ;
 André Bauer (1945), compositeur et chef d'orchestre suisse ;
 André Bauer (1963-1981), réfugié allemand, mort en Allemagne à la frontière ;
 André Bauer (1968), acteur français ;
 André Bauer (1969), homme politique américain.